Dakota (The Dakotas) – serie televisiva statunitense
 The Dakotas – gruppo musicale britannico
 The Dakotas – Dakota del Nord e Dakota del Sud